Vack ist der Familienname folgender Personen:
 Klaus und Hanne Vack (* 20. Jahrhundert), deutsche Bürgerrechtler und Friedensaktivisten
 Peter Vack (* 1986), US-amerikanischer Schauspieler, Drehbuchautor, Regisseur und Produzent